Osmond ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Osmond, US-amerikanischer Politiker
 Adèle d’Osmond (1781–1866), französische Adelige, Salonnière und Autorin
 Cliff Osmond (1937–2012), US-amerikanischer Schauspieler
 Donny Osmond (* 1957), US-amerikanischer Sänger, Talkshow-Moderator und Schauspieler
 Floris Osmond (1849–1912), französischer Wissenschaftler und Ingenieur
 Humphry Osmond (1917–2004), britischer Psychiater
 Jimmy Osmond (* 1963), US-amerikanischer Musiker
 Kaetlyn Osmond (* 1995), kanadische Eiskunstläuferin
 Ken Osmond (1943–2020), US-amerikanischer Schauspieler
 Marie Osmond (* 1959), US-amerikanische Sängerin
 Merrill Osmond (* 1953), US-amerikanischer Sänger und Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Osmond (Nebraska)
 Osmond (North Carolina)

Unternehmen:
 Osmonds Ltd., ehemaliger britischer Automobilhersteller